Jméno Aprilia nesou:
Aprilia (město) – italské město v provincii Latina
Aprilia (společnost) – italská společnost vyrábějící motocykly